Aloïs De Laet, Belgisch kunstschilder
 Felix De Laet, Belgisch dj-producer, bekend onder de artiestennaam Lost Frequencies
 Jan De Laet, Belgisch journalist en ambtenaar
 Jan Jacob Alfried de Laet, Belgisch politicus, schrijver en Vlaams activist
 Johannes de Laet, (Zuid-)Nederlands geograaf en taalkundige
 Marc De Laet, Belgisch politicus
 Ritchie De Laet, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam